Vydání znamená:
 Vydávání – extradice.
 Knižní publikace.
 Zveřejněná verze softwarového produktu.

Externí odkazy